«Прощание Гектора с Андромахой» — название нескольких картин:
 «Прощание Гектора с Андромахой» — картина Ангелики Кауфман, написанная в 1768 году.
 «Прощание Гектора с Андромахой» — картина Антона Лосенко, написанная в 1773 году.
 «Прощание Гектора с Андромахой» — картина Жозефа-Мари Вьена, написанная в 1786 году.
 «Прощание Гектора с Андромахой» — картина Иоганна Генриха Вильгельма Тишбейна, написанная в 1812 году.
 «Прощание Гектора с Андромахой» — картина Сергея Постникова, написанная в 1863 году.